Журавли — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ.

Расположена в 22 км на северо-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Азигуловского сельского совета.

Топоним 
Татарское название села — Торна авыл.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Журавли 
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Журавли (деревня)
 Об Артинском городском округе 

Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на реке Уфа